Le patronyme néerlandais Blanckaert, francisé en Blanquaert, Blancart, Blanquart, désigne quelqu'un ayant les cheveux blancs ou est issu d'un prénom germanique Blank-hard (de blank : brillant et hard : fort). 

L'équivalent français est .

Personnalités portant ce patronyme

Blanckaert 

 Arthur Blanckaert (Will Tura) (1940-), chanteur flamand ;
 Christian Blanckaert ;
 Claude Blanckaert, philosophe des sciences ;
 Gérard Blanckaert (1911-1983), graveur sur bois et illustrateur français.

Blanquart 
 

 Henri-Joseph Blanquart de Bailleul (1758-1841), homme politique français ;
 Charles Joachim Gustave Blanquart de Bailleul (1826-1877), haut fonctionnaire français, préfet ;
 Louis Blanquart de Bailleul (1795-1868), archevêque français ;
 Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872), imprimeur-photographe français ;
 Gaston Blanquart (1877-1962), flûtiste français ;
 Louisette Blanquart (1921-2008), syndicaliste et journaliste française ;
 Anne-Marie Carrière, née Blanquart (1925-2006), actrice, humoriste, chansonnière française.

Référence 

Patronyme germanique
Patronyme flamand